Double tilde peut être :
 Double tilde, signe diacritique ;
 Double tilde, ou plus précisément le symbole « presque égal à » , représentant l’approximation ;
 Double tilde, la notation , représentant la double négation dans la notation mathématique anglophone;